Het Beleg van Venlo in 1499 is een van de pogingen van Maximiliaan van Oostenrijk om de Gelderse stad Venlo te veroveren.

Nadat hij in 1480 de stad had veroverd op de Gelderse troepen, verloor hij de vestingstad weer elf jaar later, toen Karel van Gelre uit gevangenschap was vrijgekocht. Deze hoefde de stad niet te belegeren, maar kon in feite gewoon de stad binnenlopen. De Venlose bevolking was namelijk zeer Geldersgezind.

Daarop besloot Maximiliaan om de stad wederom in 1499 om een offensief te belegeren. De Gelderse Onafhankelijkheidsoorlog was nog niet ten einde en de strijd duurde voort. De troepen van Maximiliaan namen stelling vanaf de westelijke Maasoever, waarbij de stad wekenlang onder vuur werd genomen. Dit bleef echter zonder succes, dus moest men uiteindelijk de aftocht blazen. Venlo bleef in Gelderse handen.

Beleg 1499
Geschiedenis van Gelre
Geschiedenis van Limburg
Oorlog in de Nederlanden in de middeleeuwen
Venlo 1499
1490-1499